Ранчо ел Запоте има више значења:

 Ранчо ел Запоте (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Запоте (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо ел Запоте (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Запоте (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику